Małe Jezioro – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza
 Małe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy
 Małe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Małe Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica

Zobacz też 
 Jezioro Małe
 Małe Jeziorko